Carlos Manuel O'Donnell (València, 1834 - Madrid, 1903), militar i polític espanyol 
 Carlos O'Donnell Vargas (Madrid, 1868 - ?), militar i polític espanyol
 Enrique José O'Donnell (Sant Sebastià, 1769 – Montpeller, 1834), comte de La Bisbal i militar irlandès instal·lat a Espanya
 Enrique O'Donnell Joris (Zamora, 1816 - Madrid, 1869), militar i polític espanyol
 Leopoldo O'Donnell (Santa Cruz de Tenerife, Canàries, 1809 - Biarritz, 1867), noble, militar i polític espanyol president del Consell de Ministres
 Peadar O'Donnell (1893 - 1986), escriptor i polític irlandès
 Rosie O'Donnell (Commack, Long Island, Nova York, 1962), actriu estatunidenca, comediant, productora, presentadora de televisió i escriptora